Report bezeichnet:
 Report (Journalismus), eine journalistische Darstellungsform
 im betrieblichen Prozess das Vorlegen aktueller Geschäftszahlen, siehe Berichtswesen
 im Devisenhandel der Unterschied zwischen Kassa- und Terminkurs, siehe Terminkurs#Kassakurs als Referenzkurs
 in der Informatik ein Medium, das Informationen aggregiert und bereitstellt, siehe Bericht (Informatik)
 Report (Rai 3), eine italienische Fernsehsendung
 Report Mainz, ein Fernsehmagazin des Südwestrundfunks
 Report München, ein Fernsehmagazin des Bayerischen Rundfunks
 Report (Sendung), ein Fernsehmagazin des Österreichischen Rundfunks
 Report (Landwirtschaft), eine Bezahlform für die Einlagerung landwirtschaftlicher Produkte
 Report Fachzeitschrift für Weiterbildungsforschung, eine Zeitschrift für Weiterbildungsforschung
 eine Prämie auf eine Währung, für die eine Abwertung erwartet wird, siehe Devisentermingeschäft
 ein Filmgenre, siehe Report-Film